Osoby o tym nazwisku:
 Adam Kułach – polski politolog, orientalista, dyplomata
 Piotr Kułach – polski cieśla, rzeźbiarz, konstruktor i przedsiębiorca
 Stanisław Kułach – polski skoczek narciarski